Гранха Буенависта има више значења:

 Гранха Буенависта (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Буенависта, Пабло Флорес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику